En 
 Dúbravka est un quartier de Bratislava.
 Dúbravka est un village du district de Michalovce.